

Корчинська сільська рада — сільське поселення, Мамонтовський район, Алтайський край

Корчинська сільська рада — колишня сільська рада, Львівська область, Радехівський район
 Корчинська сільська рада — колишня сільська рада, Львівська область, Сколівський район